Luci Corneli Merula (cònsol 193 aC), cònsol el 193 aC 
 Luci Corneli Merula (cònsol 87 aC), cònsol el 87 aC